

Musica
 Dokken – gruppo musicale heavy metal statunitense

Persone
 Arne Dokken – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese
 Don Dokken – cantante, produttore discografico heavy metal statunitense
 Kenneth Dokken – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese